Miejscowości w USA:
 Minco – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady
Gminy w USA:
 Minco (ang. Minco Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson